André Bernard peut désigner :

 André Bernard (1892-1928), un entrepreneur français ;
 André Bernard (1930-2015), un coureur cycliste français ;
 André Bernard (1934-2018), un manager d'artistes, programmateur d'émissions télévisées ;
 André Bernard (1935-), un pentathlonien français ;
 André Bernard (1937-), un réfractaire au service militaire pendant la Guerre d'Algérie et anarchiste non violent.